Луј II Бурбонски (4. август 1337- Монлисон, 19. август 1410) је био је био војвода од Бурбона. Био је син Пјера I и Изабеле Валоа.

Породично стабло 

Рођени 1337.
Умрли 1410.
Династија Бурбон